

Quadro de medalhas

Ligações externas

Atletismo
Verao de 1963
Universiada